Бурундуйский — поселок в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Поселок находится в 70 км от центра района.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 44 человек.

Власть 
Поселок в административном плане относится к Чичковскому муниципальному образованию Усть-Удинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района